Uilesprong (De Friese Meren) (Ulesprong), een meer in de gemeente De Friese Meren (Friesland)
Uilesprong (Opsterland) (De Ulesprong), een buurtschap in de gemeente Opsterland (Friesland)